Флярко́вский — фамилия.
Известные носители:
 Флярковский, Александр Георгиевич (1931—2014) — советский и российский композитор.
 Флярковский, Владислав Пьерович (род. 1958) — российский телеведущий, журналист.